ACA steht als Abkürzung für:

 Adult Children of Alcoholics, siehe Erwachsene Kinder von Alkoholikern und aus dysfunktionalen Familien
 Arbeitsgemeinschaft Christlicher Arbeitnehmerorganisationen (ACA) zu den Sozialwahlen
 Affordable Care Act, siehe Patient Protection and Affordable Care Act
 Flughafen Acapulco, internationaler Flughafen in Mexiko (IATA-Code)
 Air Canada, kanadische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Airline Catering Association
 Akrodermatitis chronica atrophicans Herxheimer
 Allied Commission for Austria
 Allied Control Authority
 American Canoe Association
 American Counseling Association
 American Cryptogram Association
 Ancient Commentators on Aristotle Project
 Anti-Zentromer-Autoantikörper
 Arteria cerebri anterior
 Asociación Campesina Armada, paraguayische Guerilla-Organisation
 Associate Chartered Accountant
 Association des Compagnies d'Assurances et de Réassurances du Grand-Duché de Luxembourg
 A.C.A. Atelier d’Etude de constructions automobiles, Schweizer Automobilhersteller
 Austrian Cockpit Association, Verband österreichischer Verkehrspiloten
 Automóvil Club Argentino, größter Automobilclub Argentiniens

Aca ist der Name von:

 Aca (Toreut), römischer Toreut im 1. Jahrhundert

Siehe auch:
 Acca

Abkürzung